Amerikai Egyesült Államok
Abingdon (Iowa)
Abingdon (Illinois)
Abingdon (Maryland)
Abingdon (Virginia)
Abingdon (ültetvény), Virginia
 Egyesült Királyság
Abingdon-on-Thames, Oxfordshire